Українці —  східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України.
 Українці —  всі громадяни України.

Таку назву мають:
 Українці — двотомна монографія, підготовлена  1959 року інститутами України, але заборонена до видання в СРСР;
 Українці —  історико-етнографічна монографія у двох книгах 1999 року видання;
 The Ukrainians — назва дебютного альбому британського фольк-рокового гурту The Ukrainians.

Див. також 
 Україна (значення)
 Українники
 Афроукраїнці